Rats - gruppo musicale italiano
Rats - album dell'omonimo gruppo
Rats - singolo di Ghost
Rats! - videogioco del 1994
Rats! - videogioco del 1998